El término Waka-Waka puede designar a:
Waka Waka: Danza folklórica andina, típica en Bolivia y Perú.
Waka Waka (Esto es África), una canción del 2010 interpretada por la colombiana Shakira.
Wakawaka, también Waga-Waga, una Lengua aborigen de Australia extinta (no debe ser confundido con Wagawaga, uno de los lenguajes suauicos de Papúa Nueva Guinea).
Waka-Waka: Película española de 1987.